Goiana —  município do estado de Pernambuco
Goianá —  município do estado de Minas Gerais
Rio Goiana
Algo relativo ao estado brasileiro de Goiás

Desambiguação
Desambiguações de topônimos